El Campeonato Nacional Petrobras de Primera B del Fútbol Profesional 2013-14 (por motivos de patrocinio), fue el primer torneo de la temporada 2013-2014 de la Primera B del fútbol chileno. Es organizado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP). Comenzó en julio de 2013 y finalizó en mayo de 2014.

Este es el primer torneo que se juega bajo el nuevo calendario adoptado por el fútbol chileno, con un formato que sigue la usanza europea de inicio de temporada a mitad de año. Este formato de calendario se aplica también a la Primera División.

Los equipos que se sumaron a este torneo son San Marcos de Arica y Deportes Temuco. El primero de ellos bajó de categoría tras estar solo cinco meses en Primera División, debido a la transición del nuevo calendario, mientras que el segundo subió de categoría producto de su fusión con Unión Temuco, tras seis temporadas de peregrinaje entre la Tercera División y la Segunda División Profesional.

Aspectos generales

Modalidad 
Para el torneo de Primera B 2013-14, el sistema de campeonato será igual al de los años 2008, 2009, 2011 y 2012. Cada torneo tendrá 20 fechas, sumando un total de 40 fechas en el año. Los torneos serán así:

 Torneo Apertura Primera B 2013: Se jugará a partir del mes de agosto y finalizará en diciembre de 2013. Se dividirá en dos fases, una zonal y otra nacional. Contemplará una primera fase (zonal), en que los 14 equipos se dividirán en dos zonas (norte y sur), enfrentándose todos contra todos en una rueda de 7 fechas; además de una segunda fase (nacional), que reunirá a los 14 equipos, también jugando todos contra todos en una única rueda de 13 fechas.
 Torneo Clausura Primera B 2014: Se jugará a partir del mes de enero y finalizará en el mes de mayo de 2014, con idéntico sistema al anterior.

El equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos en la tabla general (sumatoria de las tablas de las 2 fases del Apertura y Clausura), se utilizará para determinar al Campeón Nacional de Primera B 2013-2014 y de paso, ascenderá automáticamente a la Primera División Profesional para la próxima temporada 2014-2015. Además, y como novedad para este torneo, se estableció una liguilla postemporada para determinar al Subcampeón y segundo ascenso a la Primera División Profesional para la temporada 2014-2015, en la cual participarán el campeón del Torneo de Apertura 2013, Campeón del Torneo de Clausura 2014 y los equipos que ocupen el segundo y tercer lugar de la Tabla General. En el caso del Descenso, el equipo que ocupe la última posición de la Tabla General, descenderá directamente a la Segunda División Profesional para la temporada 2014-2015. En este Torneo no habrá liguilla de promoción.

Zonas 
La división de equipos se realizará usando criterios geográficos, determinados por la ANFP.

Ascensos y descensos 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Equipos participantes torneo 2013-14 
<center>
{| class="wikitable sortable"
! Equipo
! Entrenador
! Ciudad
! Estadio
! Capacidad
! Marca
! Patrocinador
|-
| Barnechea
| Hugo Vilches
|Santiago (Lo Barnechea)
|Municipal de La Pintana
|align=center|6.000
| Mitre 
| Red MTS
|-
| Coquimbo Unido
| Carlos Rojas
|Coquimbo
|Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso
|<center>18.750
| Uhlsport
| TPC
|-
| Curicó Unido
| Sergio Vargas
|Curicó
|Bicentenario La Granja
|<center>8.000
| Lotto
| Multihogar
|-
| Deportes Concepción
| Patricio Almendra
|Concepción
|El Morro Ramón Unzaga
|<center>2.500
| Uhlsport
| PF
|-
| Deportes Copiapó
| Rubén Sánchez
|Copiapó
|Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla
| align="center"|8.000
| COGG Design
| Barrick Gold
|-
| Deportes La Serena
| Luis Pérez
|La Serena
|Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso
|<center>18.750
| Romma
| PF
|-
| Deportes Temuco
| Fernando Vergara
|Temuco
|Bicentenario Germán Becker
|<center>18.500
| Warrior
| Rosen
|-
| Lota Schwager
| Germán Corengia
|Coronel
|Federico Schwager
|<center>5.731
| Training
| IST
|-
| Magallanes
| Osvaldo Hurtado
|Santiago (Maipú)
|Santiago Bueras
|<center>4.000
| Dalponte
| Besalco
|-
| Naval de Talcahuano
| Erwin Durán
|Talcahuano
|El Morro Ramón Unzaga
|<center>2.500
| Erreà
| VTR
|-
| San Luis de Quillota
| Nelson Cossio
|Quillota
|Bicentenario Lucio Fariña
|<center>7.680
|Jako
| PF
|-
| San Marcos de Arica
| Luis Marcoleta
|Arica
|Bicentenario Carlos Dittborn
|<center>9.200
| Dalponte
| TPA
|-
| Santiago Morning
| Hernán Godoy
|Santiago (La Pintana)
|Municipal de La Pintana
|<center>6.000
| Training
| Finasur
|-
| Unión San Felipe
| Sebastián Rambert
|San Felipe
|Municipal de San Felipe
|10.000
| Dalponte
| PF
|-align=center
|colspan=7|Datos actualizados el 
|}

Observaciones 
 El siguiente estadio será remodelado y no se podrá utilizar durante el 2013: La Portada (capacidad Ampliada a 18.500). A partir del 30 de agosto de 2013 se incorpora al listado el estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

Cambios de entrenadores 
Los entrenadores interinos aparecen en cursiva.

Equipos por región 

{| border=1
| <div style="position:relative;">

{| border=0
| <div style="position:relative;">

Tabla general 
Fecha de actualización: 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol; Rend = Rendimiento;

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

Nota: Naval desciende por Secretaría a la Segunda División Profesional 2014-15 y será reemplazado por Iberia en la Primera B 2014-15, debido a Irregularidades en la Información de Pago de Cotizaciones Previsionales Informadas entre agosto de 2013 y febrero de 2014, según publicó la ANFP en su sitio web.

Evolución Tabla General

Primera Rueda 
<center>
{| class="wikitable sortable"
! width="150" align=center|Equipo / Fecha
! align=center|01
! align=center|02
! align=center|03
! align=center|04
! align=center|05
! align=center|06
! align=center|07
! align=center|08
! align=center|09
! align=center|10
! align=center|11
! align=center|12
! align=center|13
! align=center|14
! align=center|15
! align=center|16
! align=center|17
! align=center|18
! align=center|19
! align=center|20
|-
|Barnechea
|style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>10<center>||<center>7<center>||<center>7<center>||<center>6<center>||<center>5<center>||<center>7<center>||<center>4<center>||<center>6<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>
|-
|Coquimbo Unido
|<center>9<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||<center>8<center>||<center>6<center>||<center>7<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>4<center>||<center>5<center>||<center>4<center>||<center>5<center>||<center>6<center>||<center>4<center>||<center>5<center>||<center>6<center>||<center>6<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>10<center>
|-
|Curicó Unido
|<center>7<center>||<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center><center>||<center>4<center>||<center>5<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||<center>6<center>||<center>7<center>||<center>9<center>||<center>6<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>9<center>
|-
|Deportes Concepción
|<center>8<center>||<center>9<center>||<center>6<center>||<center>5<center>||<center>6<center>||<center>5<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>8<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>11<center>||<center>12<center>
|-
|Deportes Copiapó
|<center>6<center>||<center>7<center>||<center>9<center>||<center>11<center>||<center>8<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>10<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>11<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>9<center>||<center>7<center>||<center>7<center>||<center>6<center>
|-
|Deportes La Serena
|<center>5<center>||<center>8<center>||<center>10<center>||<center>12<center>||<center>13<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center><center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||<center>13<center>
|-
|Deportes Temuco
|<center>11<center>||<center>6<center>||<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||<center>4<center>||<center>6<center>||<center>10<center>||<center>11<center>||<center>9<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>10<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>11<center>
|-
|Lota Schwager
|<center>10<center>||<center>13<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||<center>11<center>||<center>13<center>||<center>12<center>||<center>13<center>||<center>12<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>
|-
|Magallanes
|<center>13<center>||<center>10<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||<center>12<center>||<center>13<center>||<center>12<center>||<center>13<center>||<center>9<center>||<center>10<center>||<center>12<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>10<center>||<center>8<center>
|-
|Naval
|style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||<center>5<center>||<center>7<center>||<center>10<center>||<center>12<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>8<center>||<center>7<center>||<center>5<center>||<center>4<center>||<center>5<center>||<center>7<center>
|-
|San Luis
|style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>
|-
|San Marcos de Arica
|style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center><center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||<center>4<center>||<center>4<center>||<center>5<center>||<center>4<center>||<center>4<center>
|-
|Santiago Morning
|<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||<center>5<center>||<center>7<center>||<center>5<center>||<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||<center>4<center>||<center>7<center>||<center>6<center>||<center>7<center>||<center>5<center>||<center>4<center>|<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>
|-
|Unión San Felipe
|<center>12<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>8<center>||<center>10<center>||<center>7<center>||<center>5<center>||<center>6<center>||<center>7<center>||<center>6<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||<center>5<center>||<center>7<center>||<center>7<center>||<center>5<center>||<center>5<center>||<center>7<center>||<center>6<center>||<center>6<center>||<center>5|}

Segunda Rueda 
<center>
{| class="wikitable sortable"
! width="150" align=center|Equipo / Fecha
! align=center|01
! align=center|02
! align=center|03
! align=center|04
! align=center|05
! align=center|06
! align=center|07
! align=center|08
! align=center|09
! align=center|10
! align=center|11
! align=center|12
! align=center|13
! align=center|14
! align=center|15
! align=center|16
! align=center|17
! align=center|18
! align=center|19
! align=center|20
|-
|Barnechea
|align=center style="background:#FFA500;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #88ccff;"|<center>4<center>||<center>6<center>||<center>6<center>||style="background: #88ccff;"|<center>6<center>||style="background: #88ccff;"|<center>6<center>||style="background: #88ccff;"|<center>4<center>
|-
|Coquimbo Unido
|<center>11<center>||<center>11<center>||<center>9<center>||<center>10<center>||<center>12<center>||<center>9<center>||<center>7<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>7<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>6<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>7<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>6<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>6<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>6<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>5<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>3<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>2<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>2<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>2<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>2<center>
|-
|Curicó Unido
|<center>7<center>||<center>7<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>10<center>||<center>7<center>||<center>8<center>||<center>11<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>8<center>||<center>7<center>||<center>7<center>||<center>8<center>||<center>7<center>||<center>7<center>||<center>7<center>||<center>7<center>||<center>7<center>
|-
|Deportes Concepción
|<center>12<center>||<center>10<center>||<center>7<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>7<center>||<center>6<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>10<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>10<center>||<center>9<center>||<center>8<center>||<center>7<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>9<center>
|-
|Deportes Copiapó
|<center>6<center>||<center>6<center>||<center>6<center>||<center>6<center>||<center>7<center>||<center>6<center>||<center>6<center>||<center>6<center>||<center>7<center>||<center>6<center>||<center>5<center>||<center>5<center>||<center>5<center>||<center>6<center>||<center>6<center>||style="background: #88ccff;"|<center>5<center>||style="background: #88ccff;"|<center>4<center>||<center>6<center>||<center>6<center>||<center>6<center>
|-
|Deportes La Serena
|<center>13<center>||<center>13<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||<center>13<center>
|-
|Deportes Temuco
|<center>10<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>11<center>||<center>8<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>10<center>||<center>11<center>
|-
|Lota Schwager
|style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||<center>13<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"| <center>14<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>14<center>||<center>13<center>||<center>14<center>
|-
|Magallanes
|<center>9<center>||<center>9<center>||<center>11<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>9<center>||<center>10<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>11<center>||<center>10<center>
|-
|Naval
|<center>8<center>||<center>8<center>||<center>10<center>||<center>12<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||style="background: #FFCCCC;"|<center>12<center>
|-
|San Luis
|style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>3<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>4<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>2<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>4<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>5<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>4<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>5<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>5<center>
|-
|San Marcos de Arica
|style="background: #88ccff;"|<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>5<center>||style="background: #88ccff;"|<center>5<center>||<center>5<center>||style="background: #88ccff;"|<center>5<center>||style="background: #88ccff;"|<center>5<center>||style="background: #88ccff;"|<center>5<center>||<center>5<center>||<center>5<center>||<center>5<center>||style="background: #88ccff;"|<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #88ccff;"|<center>2<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>||style="background: #00FF7F;"|<center>1<center>
|-
|Santiago Morning
|align=center style="background:#88ccff;"|<center>3<center>||align=center style="background:#88ccff;"|<center>2<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>2<center>||align=center style="background:#88ccff;"|<center>2<center>||align=center style="background:#88ccff;"|<center>2<center>||align=center style="background:#88ccff;"|<center>2<center>||align=center style="background:#88ccff;"|<center>2<center>||align=center style="background:#88ccff;"|<center>2<center>||align=center style="background:#88ccff;"|<center>2<center>||align=center style="background:#88ccff;"|<center>2<center>||align=center style="background:#88ccff;"|<center>2<center>||align=center style="background:#88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>5<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>||style="background: #88ccff;"|<center>3<center>
|-
|Unión San Felipe
|style="background: #88ccff;"|<center>5<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>4<center>||align=center style="background:#88ccff;"|<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>4<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>4<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>4<center>||align=center style="background:#FFA500;"|<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>5<center>||style="background: #88ccff;"|<center>4<center>||style="background: #88ccff;"|<center>4<center>||<center>7<center>||<center>7<center>||<center>8<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>8|}

Nota 1: Las primeras 7 Fechas corresponden a la fase Zonal de cada Grupo (Norte y Sur), mientras que las siguientes 13 Fechas, corresponden a la Fase Nacional.Nota 2: No siempre los partidos de cada jornada se juegan en la fecha programada por diversos motivos. Sin embargo, la evolución de la clasificación de cada equipo se hace bajo el supuesto de que no hay aplazamiento.Nota 3: (*) Equipos con partidos pendientes por suspensión.

Torneo Apertura 

 Fecha de actualización: 22 de diciembre

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol; (*) = Partido Pendiente 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

Evolución Torneo de Apertura 
<center>
{| class="wikitable sortable"
! width="150" align=center|Equipo / Fecha
! align=center|01
! align=center|02
! align=center|03
! align=center|04
! align=center|05
! align=center|06
! align=center|07
! align=center|08
! align=center|09
! align=center|10
! align=center|11
! align=center|12
! align=center|13
! align=center|14
! align=center|15
! align=center|16
! align=center|17
! align=center|18
! align=center|19
! align=center|20
|-
|Barnechea
|<center>14<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>10<center>||<center>7<center>||<center>7<center>||<center>6<center>||<center>5<center>||<center>7<center>||<center>4<center>||<center>6<center>||<center>3<center>||<center>4<center>||<center>2<center>||<center>2<center>||<center>2<center>||<center>2<center>||<center>3<center>
|-
|Coquimbo Unido
|<center>9<center>||<center>14<center>||<center>8<center>||<center>6<center>||<center>7<center>||<center>8<center>||<center>6<center>||<center>4<center>||<center>5<center>||<center>4<center>||<center>5<center>||<center>6<center>||<center>4<center>||<center>5<center>||<center>6<center>||<center>6<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>10<center>
|-
|Curicó Unido
|<center>7<center>||<center>4<center>||<center>3<center>||<center>2<center>||<center>2<center>||<center>2<center>||<center>4<center>||<center>5<center>||<center>3<center>||<center>3<center>||<center>4<center>||<center>3<center>||<center>3<center>||<center>6<center>||<center>7<center>||<center>9<center>||<center>6<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>9<center>
|-
|Deportes Concepción
|<center>8<center>||<center>9<center>||<center>6<center>||<center>5<center>||<center>6<center>||<center>5<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>8<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>11<center>||<center>12<center>
|-
|Deportes Copiapó
|<center>6<center>||<center>7<center>||<center>9<center>||<center>11<center>||<center>8<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>10<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>11<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>9<center>||<center>7<center>||<center>7<center>||<center>6<center>
|-
|Deportes La Serena
|<center>5<center>||<center>8<center>||<center>10<center>||<center>12<center>||<center>13<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>13<center>
|-
|Deportes Temuco
|<center>11<center>||<center>6<center>||<center>4<center>||<center>3<center>||<center>4<center>||<center>6<center>||<center>10<center>||<center>11<center>||<center>9<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>10<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>12<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>11<center>
|-
|Lota Schwager
|<center>10<center>||<center>13<center>||<center>14<center>||<center>14<center>||<center>11<center>||<center>13<center>||<center>12<center>||<center>13<center>||<center>12<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>14<center>
|-
|Magallanes
|<center>13<center>||<center>10<center>||<center>13<center>||<center>13<center>||<center>14<center>||<center>12<center>||<center>13<center>||<center>12<center>||<center>13<center>||<center>9<center>||<center>10<center>||<center>12<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>10<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>12<center>||<center>10<center>||<center>8<center>
|-
|Naval
|style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||<center>5<center>||<center>7<center>||<center>10<center>||<center>12<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>8<center>||<center>9<center>||<center>9<center>||<center>8<center>||<center>7<center>||<center>5<center>||<center>4<center>||<center>5<center>||<center>7<center>
|-
|San Luis
|<center>2<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>||style="background: #ccff00;"|<center>1<center>
|-
|San Marcos de Arica
|<center>3<center>||<center>2<center>||<center>2<center>||<center>4<center>||<center>3<center>||<center>3<center>||<center>3<center>||<center>2<center>||<center>2<center>||<center>2<center>||<center>2<center>||<center>2<center>||<center>2<center>||<center>2<center>||<center>3<center>||<center>4<center>||<center>4<center>||<center>5<center>||<center>4<center>||<center>4<center>
|-
|Santiago Morning
|<center>4<center>||<center>3<center>||<center>5<center>||<center>7<center>||<center>5<center>||<center>4<center>||<center>2<center>||<center>3<center>||<center>4<center>||<center>7<center>||<center>6<center>||<center>7<center>||<center>5<center>||<center>4<center>||<center>2<center>||<center>3<center>||<center>3<center>||<center>3<center>||<center>3<center>||<center>2<center>
|-
|Unión San Felipe
|<center>12<center>||<center>11<center>||<center>11<center>||<center>8<center>||<center>10<center>||<center>7<center>||<center>5<center>||<center>6<center>||<center>7<center>||<center>6<center>||<center>3<center>||<center>5<center>||<center>7<center>||<center>7<center>||<center>5<center>||<center>5<center>||<center>7<center>||<center>6<center>||<center>6<center>||<center>5|}

Nota 1: Las primeras 7 Fechas corresponden a la fase Zonal de cada Grupo (Norte y Sur), mientras que las siguientes 13 Fechas, corresponden a la Fase Nacional.Nota 2: No siempre los partidos de cada jornada se juegan en la fecha programada por diversos motivos. Sin embargo, la evolución de la clasificación de cada equipo se hace bajo el supuesto de que no hay aplazamiento.Nota 3: (*) Equipos con partidos pendientes por suspensión.

Resultados 

<center>

2013-14
Fútbol en 2013
Fútbol en 2014
Temporada 2013-14 de fútbol en Chile